В одиночному розряді тенісного турніру British Hard Court Championships 1974, який належав до категорії гран-прі, Іліє Настасе здобув титул, у фіналі перемігши Паоло Бертолуччі 6-1, 6-3, 6-2.

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

British Hard Court Championships